Суперкубок УЄФА 2000 — 25-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1999–2000 іспанський «Реал» та переможець Кубка УЄФА 1999–2000 турецький «Галатасарай». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 25 серпня 2000 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобув «Галатасарай».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1999—2000
 Кубок УЄФА 1999—2000

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2000  
 Суперкубок УЄФА 2000 на rsssf  
 Суперкубок УЄФА 2000 на transfermarkt  

2000 у футболі
2000
Матчі ФК «Реал Мадрид»
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2000